Krazy – singolo di Pitbull del 2008
 Krazy – singolo dei Rudimental del 2020